Gioia ist:
 ein italienischer weiblicher Vorname und ein Familienname, siehe Gioia (Name)

Gioia ist ferner der Name einiger italienischer Gemeinden:
 Gioia dei Marsi in der Provinz L’Aquila in den Abruzzen
 Gioia del Colle in der Metropolitanstadt Bari in Apulien
 Gioia Sannitica in der Provinz Caserta der Region Kampanien
 Gioia Tauro in der Metropolitanstadt Reggio Calabria

Siehe auch:
 Gioiosa